Stazzona est une commune française, située dans le département de la Haute-Corse
 Stazzona est une commune italienne de la province de Côme